Световното първенство по шахмат през 1929 г. се провежда под формата на мач между действащия (от 1927 г.) световен шампион Александър Алехин и претендента Ефим Боголюбов.

Мачът се провежда в различни градове в Германия и Нидерландия от 6 септември до 12 ноември 1929 г.

Резултати 
Играе се до 30 партии. Шампион става първият играч, който спечели 6 партии и резултат над 15 точки. При резултат 15:15 Алехин би запазил титлата си.

Алехин печели първенството.

Източници 

 Информация от уеб-архива на сайта на Graeme Cree

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в Нидерландия
Състезания по шахмат в Германия